

Geografia 
 Ram – località della Serbia
 Rio Ram – fiume della Svizzera e dell'Italia

Sigle 
 Random Access Memory – tipologia di memoria informatica
 Royal Air Maroc – compagnia aerea marocchina
 Rolling Airframe Missile - RIM-116 RAM – tipo di missile terra-aria imbarcato
 Rete Autostrade Mediterranee SpA – società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze
 Rete Aziendale Mobile – gestione chiamate tra telefonia mobile appartenente allo stesso gestore telefonico
 Radar Absorbent Material – materiale che assorbe le onde elettromagnetiche emesse dai radar (per maggiori dettagli vedi la versione inglese)
 Rossijskaja akademija muzyki – scuola di musica moscovita

Automobilismo 
 RAM – scuderia di Formula 1 e Formula 3000 attiva tra il 1979 e il 1986.
 Dodge Ram – pick-up costruito da Dodge dal 1981
 Ram Trucks – casa automobilistica statunitense nata nel 2009 dallo scorporo di pick-up e veicoli commerciali leggeri dalla gamma Dodge

Codici 
 RAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ramingining (Australia)
 ram – codice ISO 639-3 della lingua canela

Informatica 
 .ram – estensione file di RealAudio

Musica 
 Ram – album discografico di Paul e Linda McCartney del 1971
 RAM – gruppo musicale haitiano

Personaggi 
 Ram – personaggio dei fumetti DC Comics
 Ram – personaggio della serie televisiva The Tribe

Persone 
 Andy Ram – tennista israeliano
 Rajeev Ram – tennista statunitense
 RAM – nome d'arte di Ruggero Alfredo Michahelles – artista italiano

Altro 
 Associazione RAM – importatore italiano del commercio equo e solidale
 Ram – carro armato canadese

Altri progetti